Krystyna Prońko 72-92 – podwójny album CD polskiej wokalistki Krystyny Prońko. Jest to kompilacja nagrań dokonanych przez artystkę w latach 1972 – 1992. 

Producentem albumu była w 1992 wytwórnia MJM Music PL, która wydała płyty uzyskując licencję od firmy Power Music Krystyny Prońko (dla utworów „Deszcz w Cisnej”, „Czas do snu”, „Dwa anioły” i „Subtelna gra” z Vol.1 oraz „Modlitwa o miłość prawdziwą”, „Z samotności” i „Senna kołysanka” z Vol. 2 firma Krystyny Prońko musiała wcześniej uzyskać licencję od wytwórni Wifon). Płyty CD oraz wydane w tym samym czasie kasety magnetofonowe otrzymały numery katalogowe MJM 133M i MJM 134M (odpowiednio CD i MC).

Muzycy 
 Krystyna Prońko – śpiew
 zespoły towarzyszące

Lista utworów 
 CD vol.1

 CD vol.2

Bibliografia 
 okładki CD Krystyna Prońko 72-92 (vol. i vol.2)
 Krystyna Prońko oficjalny serwis internetowy

Albumy Krystyny Prońko
Albumy kompilacyjne
Albumy popowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1992